Hermann de Sajonia-Weimar-Eisenach (Altenstein, 4 de agosto de 1825-Berchtesgaden, 31 de agosto de 1901) fue un príncipe de Sajonia-Weimar-Eisenach y duque de Sajonia y general de Wurtemberg.

Biografía 
Hermann era el tercer hijo varón del Príncipe Bernardo de Sajonia-Weimar-Eisenach (1792-1862) de su primer matrimonio con Ida de Sajonia-Meiningen (1794-1852), la hija del Duque Jorge I de Sajonia-Meiningen. Era un sobrino de la reina Adelaida de Gran Bretaña.

En 1840, Hermann se enroló en la academia militar de Wurtemberg. Asumió el rango de Mayor General y a partir de 1859, fue comandante de la División de la Caballería Real de Wurtemberg. Recibió varias medallas, incluyendo la Orden de San Alejandro Nevski, la Gran Cruz de la Orden del Halcón Blanco, la Orden de San Esteban de Hungría y la Orden de la Corona.

Murió el 31 de agosto de 1901 y fue enterrado en el Pragfriedhof en Stuttgart.

La Weimarstraße en Stuttgart fue nombrada en su honor.

Matrimonio e hijos 
Hermann contrajo matrimonio el 17 de junio de 1851 en Friedrichshafen con la princesa Augusta de Wurtemberg (1826-1898), la hija menor del rey Guillermo I de Wurtemberg. Tuvieron los siguientes hijos:
 Paulina (1852-1904), casada en 1873 con el gran duque heredero Carlos Augusto de Sajonia-Weimar-Eisenach (1844-1894), con descendencia.
 Guillermo (1853-1924), casó en 1885 con la princesa Gerta de Isenburg-Büdingen-Wächtersbach (1863-1945)
 Bernardo (1855-1907), desde 1901 conde de Crayenburg, casado en primeras nupcias en 1900 con María Luisa Brockmüller (1866-1903) y en segundas en 1905 con la condesa Isabel von der Schulenburg (1869-1940)
 Alejandro (1857-1891)
 Ernesto (1859-1909)
 Olga (1869-1924), casada en 1902 con el príncipe Leopoldo de Isenburg-Büdingen (1866-1933), hijo mayor del príncipe Carlos de Isenburg-Büdingen.

Honores 
Recibió las siguientes órdenes y condecoraciones:

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Staatshandbuch für das Großherzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach, Weimar, 1864, p. 6 (Online)

Príncipes de Sajonia-Weimar-Eisenach
Príncipes de Alemania
Militares de Wurtemberg
Alemanes del siglo XIX
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden del Halcón Blanco